666 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 666 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги в Ханты-Мансийском автономном округе. Код 797139.
 666 км, он же Депо — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 597621.

Примечания